Себастья́н Ву́ндерер (; ) — австрийский кёрлингист.

В составе мужской сборной Австрии участник семи  (лучшее занятое место — восьмое в ), в составе смешанной сборной Австрии участник трёх  (лучший результат - четвёртое место в ), в составе смешанной парной сборной Австрии участник  (заняли одиннадцатое место). В составе юниорской мужской сборной Австрии участник  и шести первенств Европы по кёрлингу среди юниоров.

Играет в основном на позиции четвёртого. Скип команды.

Является неоднократным чемпионом и призёром чемпионатов Австрии — за спортивную карьеру 7 раз становился чемпионом Австрии по кёрлингу среди мужчин, 5 раз чемпионом Австрии по кёрлингу среди смешанных команд, 1 раз чемпионом Австрии по кёрлингу среди смешанных пар.

Достижения 
 : золото (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
 : золото (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), серебро (2011, 2020).
 : золото (2015), серебро (2012, 2013), бронза (2020).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2014).

 Приз за спортивное мастерство (WJCC Sportsmanship Award) чемпионата мира среди юниоров: .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австрии
Чемпионы Австрии по кёрлингу